Der Bundestagswahlkreis Berlin-Neukölln (Wahlkreis 82) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Neukölln.

Bundestagswahl 2021 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009:

Bundestagswahl 2005 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005:

Wahlkreisabgeordnete 

Bei der Bundestagswahl 1990 hatte der Wahlkreis die Nummer 256, bei den Wahlen 1994 und 1998 die Nummer 257. Seit 2002 trägt der Wahlkreis die Nummer 83.

Einzelnachweise 

Neukolln
Bezirk Neukölln